Kamieńszczyzna peut désigner en Pologne :
 Kamieńszczyzna, village de la voïvodie de Silésie
 Kamieńszczyzna, village de la voïvodie de Mazovie